Нико́ла Жи́гич (; 25 сентября 1980, Бачка-Топола, СФРЮ) — сербский футболист, нападающий. Выступал за сборную Сербии.

Карьера

Клубная 
После нескольких сезонов, проведённых в клубах низших дивизионов, Жигич продолжил карьеру в белградской «Црвене Звезде». За три сезона, проведённых в Белграде, он сыграл 110 матчей и забил 71 гол в различных соревнованиях. Своей игрой Никола привлёк внимание английских клубов, таких как «Арсенал» и «Вест Хэм Юнайтед», но президент «Црвены Звезды» отложил трансфер игрока до окончания чемпионата мира 2006. За годы, проведённые в Сербии, он признавался лучшим игроком Сербии в 2003, 2005 и 2006 годах.

29 августа 2006 года Жигич подписал четырёхлетний контракт с «Расингом» из Сантандера. 1 апреля 2007 года Никола оформил свой первый хет-трик в матче против «Атлетика» из Бильбао. За один сезон в «Расинге» он забил 13 голов, после чего им заинтересовались «Тоттенхэм Хотспур», «Фенербахче», «Барселона» и «Ювентус».

8 августа 2007 года Sky Sports сообщили, что «Валенсия» предложила 15 миллионов евро «Расингу» и пятилетний контракт Жигичу. Другие клубы, такие как «Вердер» и «Манчестер Юнайтед», также хотели приобрести игрока, но Жигич выбрал «Валенсию». Сумма трансфера составила 20 миллионов фунтов.

Первые голы за «Валенсию» Жигич забил в матче Кубка Испании против «Реал Униона», сделав дубль и принеся команде победу со счётом 2:1. Первый гол в чемпионате Испании Жигич забил в ворота «Сарагосы».

В «Валенсии» он забивал немного; сезон 2008/09 провёл в аренде в «Расинге». В конце мая 2010 года Никола подписал контракт с английским «Бирмингемом». Сумма трансфера приблизительно составила 6 млн фунтов стерлингов

В сборной 
В 2004 году Никола сыграл первый матч за сборную; игроком её основного состава стал в середине 2005 года. На чемпионате мира 2006 он забил 1 гол, в ворота сборной Кот-д’Ивуара.

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2008 он забил 7 мячей, но это не помогло сербам пройти в финальную стадию турнира. В группе А Сербия заняла третье место, отстав на 3 очка от Португалии.

Достижения 
 «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2007/08
 3-е место в чемпионате Испании: 2009/10

 «Бирмингем Сити»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии и Черногории по футболу
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Морнар»
Игроки ФК «Колубара»
Игроки ФК «Спартак» Суботица
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Бачка-Топола»